Blaues Auge bezeichnet:

 Blaues Auge, eine Blutung im Lidbereich des Auges
 Eine blaue Augenfarbe
 Ein See innerhalb des Stadtgebiets von Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Siehe Blaues Auge (Bad Schmiedeberg)
 Eine Karstquelle am Westabhang des in Albanien gelegenen Gebirges Mali i Gjerë. Siehe Syri i Kaltër
 Ein orientalischer Volksglaube des "Bösen Blicks". Siehe Nazar

Siehe auch:

 Blauäugigkeit
 Blauaugen
 Blauäugig
 Blue Eye